Martin Grönberg, född 11 maj 1994, är en svensk ishockeyspelare, med moderklubb Björbo IF, från Mockfjärd i Gagnefs kommun. Han spelar för närvarande med klubben Sparta Sarpsborg i norska GET-ligaen.

Grönberg gjorde sin debut med Leksands A-lag under 2012-13 i Hockeyallsvenskan. Han har tidigare representerat Leksand i juniorlag under ett antal säsonger. Under en säsong har Grönberg som mest gjort 12 poäng under en säsong i A-laget. Det skedde under säsongen 15/16 i Hockeyallsvenskan.
Säsongen 09/10 var Grönberg uttagen i Dalarnas tv-pucklag och stod för 10 poäng på 7 matcher.

Statistik från eliteprospects.com

Referenser

män
Födda 1994
Levande personer
Svenska ishockeyspelare
Personer från Falun